«Аллергии — нет!» — студийный альбом советской и российской рок-группы «Бригада С», выпущенный в 1991 году «Центром Стаса Намина». Издавался на магнитофонных кассетах, компакт-дисках и виниловых пластинках.

История создания 
Незадолго до начала работы над составившим альбом материалом в составе коллектива произошли масштабные изменения — один из основателей команды, Сергей Галанин, не принимал участие в записи пластинки, поскольку вместе с другими музыкантами «Бригады» основал проект «Бригадиры», а Гарик Сукачёв в это время набрал новый состав, с которым и работал над новыми песнями. Песни «Аллергия», «Звезда микрорайона», «Дай мне руку» стали хитами.

В 1990 году на песню группы «Бригада С» «Звезда микрорайона» был снят клип, стилизованный под короткометражный художественный фильм. Этот ролик является дипломной работой режиссёра Григория Константинопольского. Оператор — Вадим Алисов. Главные роли в клипе исполнили Гарик Сукачёв и Ольга Позднякова.

Список композиций

Участники записи 
 Гарик Сукачёв — гитара, вокал
 Артём Павленко — гитара
 Тимур Муртузаев — бас-гитара
 Рушан Аюпов — клавишные, вокал
 Владимир Голоухов — перкуссия, ксилофон, виброфон
 Павел Кузин — ударные
 Пётр Тихонов — трубы, вокал
 Владимир Раздвижной (Чекан) — тромбон, вокал
 Леонид Челябинский — саксофон
 Сергей Мазаев — саксофон (7)

Технические данные 
 Аранжировка — «Бригада С»
 Звукорежиссура — Сергей Долгов
 Сведение и монтаж — Олег Сальхов
 Записано на студии «SNC records» в 1990—1991 годах

Примечания

Ссылки 

Альбомы группы «Бригада С»
Альбомы 1991 года
Альбомы SNC Records